Por Pablo Silva puede referirse a:

Pablo Silva - autor, director y productor teatral argentino. 
Titular de Silva Producción Teatro, en Madrid y en Buenos Aires. 25 años de trayectoria y más de 100 espectáculos estrenados. 
Su web www.silva.com.ar

 Pablo Silva Amaya, político chileno.
 Pablo Silva Pérez, político chileno.
 Pablo Silva García, político mexicano.
 Pablo Silva Ibaceta, futbolista chileno
 Pablo Silva Olazábal, escritor uruguayo
 Pablo Silva Silva, futbolista uruguayo.